Le terme PCW ou pcw peut signifier :
 Amstrad PCW, un micro-ordinateur des années 1980 ;
 PC World, un magazine américain consacré à la micro-informatique ;
 Paramount Canada's Wonderland, un parc d'attractions au Canada ;
 Park Chan-wook, un réalisateur sud-coréen,